Faktor (z lat. facere, činit, dělat), doslova činitel, může znamenat:
obecně
 Faktor (zprostředkovatel) – pověřenec, agent, zprostředkovatel
 součinitel, operand v operaci násobení
 koeficient, veličina, jíž se něco násobí
 veličina, která něco ovlivňuje nebo podmiňuje

v ekonomii a obchodu
 výrobní faktory – v klasické ekonomii půda, práce a kapitál
 samostatný obchodní nákupčí
 nákupčí nakupující pouze svým jménem na svůj vlastní účet
 zástupce nakupující jménem faktoringové společnosti a na účet obchodní společnosti suroviny a polotovary, výrobky zejména od drobných výrobců
 vedoucí pracovník – předák, pracovní dispečer, mistr např. v polygrafickém či v textilním průmyslu

ve fyzice
 Boltzmannův faktor
 Lorentzův faktor – člen, který se často vyskytuje ve výrazech a rovnicích speciální teorie relativity

 v matematice
 koeficient (synonymum) 
 faktor (algebraického výrazu)
 faktor (série pologrup)
 faktor (von Neumannova algebra)
 faktor (graf)
 faktor (faktorová analýza)
 faktor (průnik)
 kvadratický faktor
 klasifikační faktor
 hlavní faktor (hlavní série pologrup nebo grup)

v lékařství a biologii
 rizikový faktor – rizikové podmínky ovlivňující lidské zdraví 
 transkripční faktor
 koagulační faktor
 faktor (ekologie) – v ekologii se jedná o činitele ovlivňující vznik, rozvoj i stav společenstva 

příjmení osob
 viz Faktor (příjmení)

jiné významy
 Impakt faktor – způsob hodnocení vědeckých časopisů
 Pádový faktor – speciální termín používaný v horolezectví
 Hitrádio Faktor – soukromá rozhlasová stanice z Českých Budějovic
 UV faktor – číselné označení opalovacího krému, vyjadřující míru ochrany před UV zářením

Související články 
 Faktoriál
 Faktorie

Externí odkazy